ЧАО — аббревиатура
 ЧАО — Частное акционерное общество, один из видов акционерных обществ на Украине.
 ЧАО — Чеченская автономная область.
 ЧАО — Чукотский автономный округ.
 ЧАО — Чувашская автономная область.